Vormbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Vormbrock (1881–1966), deutscher Unternehmer
 Karl Vormbrock (1884–1958), deutscher Heimatforscher und -schriftsteller